Partenope (mitologia) — sereia grega
 Partenope - antigo nome da cidade de Nápoles
República Napolitana (1799) — ou República Partenopéia
Partenope — ópera de Georg Friedrich Händel
11 Partenope — asteroide da cintura principal

Desambiguações de topônimos